Хуторянка — многозначное понятие:

 Хуторянка — жительница хутора.
 Хуторянка — деревня в Гомельском районе Гомельской области Белоруссии.
 Хуторянка — остановочный пункт Юго-Западной железной дороги Украины.
 «Хуторянка» () — пьеса Пантелеймона Кулиша.
 «Хуторянка» (1995) — студийный альбом песен Владимира Матецкого в исполнении Софии Ротару.
 Хуторянка — сорт вишни.

Примечания

См. также 
 Хуторянин